Drieberg (heuvel), een heuvel bij Ede
 Drieberg (heraldiek), schildvoet in wapens

Zie ook
Driebergen